Osoby o tym nazwisku:
 Grażyna Staszak − polska florecistka, trenerka, olimpijka
 Katarzyna Staszak − polska pływaczka
 Krzysztof Staszak − polski pięcioboista
 Marek Staszak − polski prawnik, prokurator, radca prawny, adwokat, wiceminister
 Włodzimierz Staszak − polski lekkoatleta